Крейшаун, родена като Наташа Гаил Залот, е американска рапърка и режисьор на музикални видеоклипове. Най-известна е с песента си Gucci Gucci от 2011 година.

Дискография

Студийни албуми 
 Somethin 'Bout Kreay (2012)

Микстейп албуми 
 Kittys X Choppas (2010)
 Kreayshawn X The Bay (2011)
 "Young, Rich, & Flashy" (2012)

Сингли

Външни препратки 
 Официален сайт
 Крейшаун във Фейсбук
 Крейшаун в YouTube

Източници 

Американски режисьори
Американски хип-хоп музиканти
Родени в Сан Франциско